Colares steht für:

 Colares (Sintra), Stadt und Gemeinde im Kreis Sintra, Portugal
 Colares (Pará), Gemeinde im Bundesstaat Pará, Brasilien